Морис Гиффорд (; ) — британский военный деятель. Награждён орденом Святых Михаила и Георгия.

Биография 
Родился в Глостере в семье барона Роберта Фрэнсиса Гиффорда, имел брата Эдрика. Получив образование поступил на торговую службу и три года находился на борту учебного корабля «Вустер». В 1878 году поступил на службу в Британскую пароходную компанию, в которой оставался до 1882 года, побывав во многих частях земного шара. В том же году участвовал в войне против махдистов и работал помощником корреспондента The Daily Telegraph во время сражения при Тель-эль-Кебире. Затем уехал в Канаду на 11 лет и сражался в Северо-Западном восстании в качестве одного из французских скаутов под командованием лорда Минто, награждён медалью Северо-Западной Канады. Затем направился в Южную Африку, где работал генеральным директором компании Bechuanaland Exploration Company и вскоре стал участником первой войны с матабеле в 1893 году. Во время Восстания матабеле и машона в 1896 году служил в сухопутных войсках во время осады Булавайо, потерял правую руку из-за пулевого ранения. Во время Второй англо-бурской войны был прикреплен к волонтерским конным войскам Императорский йомен. Участвовал в осаде Мафекинга.

Личная жизнь и смерть 
21 сентября 1897 года женился на Маргарите Торольд, дочери капитана из Бутби. Среди подарков, которые он преподнес своей жене на свадьбе, была пуля, которая лишила его руки. 1 июля 1910 года, проходя лечение от нервного срыва, погиб от пожара, вызванного тем, что его одежда загорелась от сигареты. Незадолго до инцидента он чистил свою одежду бензином.

Примечания 

Полковники (Великобритания)‎